Lütkemann ist der Familienname von

 Gabriel Timotheus Lütkemann (1723–1795), schwedischer lutherischer Theologe, Bischof von Visby
 Joachim Lütkemann (1608–1655), deutscher lutherischer Theologe und Erbauungsschriftsteller
 Paul Lütkemann (um 1560–1611/1612), deutscher Komponist
 Timotheus Lütkemann (1671–1738), evangelischer Theologe und Generalsuperintendent von Schwedisch-Pommern